Dit is een lijst van planetoïden 51001-51100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (51001) - || 2000 GL98|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51002) - || 2000 GY99|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51003) - || 2000 GP100|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51004) - || 2000 GL102|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51005) - || 2000 GM102|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51006) - || 2000 GQ102|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51007) - || 2000 GZ102|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51008) - || 2000 GD103|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51009) - || 2000 GF103|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51010) - || 2000 GN103|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51011) - || 2000 GQ103|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51012) - || 2000 GV103|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51013) - || 2000 GX104|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51014) - || 2000 GS105|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51015) - || 2000 GZ105|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51016) - || 2000 GG106|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51017) - || 2000 GA107|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51018) - || 2000 GM107|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51019) - || 2000 GT107|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51020) - || 2000 GU108|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51021) - || 2000 GZ108|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51022) - || 2000 GE109|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51023) - || 2000 GT109|| 2 april 2000 || LONEOS
|-
| (51024) - || 2000 GV109|| 2 april 2000 || LONEOS
|-
| (51025) - || 2000 GP110|| 2 april 2000 || LONEOS
|-
| (51026) - || 2000 GL111|| 3 april 2000 || LONEOS
|-
| (51027) - || 2000 GG112|| 3 april 2000 || LONEOS
|-
| (51028) - || 2000 GT113|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51029) - || 2000 GJ114|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51030) - || 2000 GQ115|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (51031) - || 2000 GB116|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (51032) - || 2000 GE119|| 3 april 2000 || Spacewatch
|-
| (51033) - || 2000 GD122|| 6 april 2000 || Spacewatch
|-
| (51034) - || 2000 GB124|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51035) - || 2000 GO124|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51036) - || 2000 GJ125|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51037) - || 2000 GX130|| 6 april 2000 || Spacewatch
|-
| (51038) - || 2000 GS132|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (51039) - || 2000 GC133|| 12 april 2000 || NEAT
|-
| (51040) - || 2000 GC134|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51041) - || 2000 GD134|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51042) - || 2000 GJ134|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (51043) - || 2000 GY134|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (51044) - || 2000 GG135|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (51045) - || 2000 GL135|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (51046) - || 2000 GV136|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (51047) - || 2000 GX136|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (51048) - || 2000 GB137|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (51049) - || 2000 GE137|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (51050) - || 2000 GF137|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (51051) - || 2000 GN137|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (51052) - || 2000 GP137|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (51053) - || 2000 GH138|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (51054) - || 2000 GD139|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (51055) - || 2000 GG140|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (51056) - || 2000 GP140|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (51057) - || 2000 GT140|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (51058) - || 2000 GA142|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (51059) - || 2000 GR142|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (51060) - || 2000 GT142|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (51061) - || 2000 GW142|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (51062) - || 2000 GE143|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (51063) - || 2000 GO143|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (51064) - || 2000 GY143|| 11 april 2000 || J. Broughton
|-
| (51065) - || 2000 GC149|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (51066) - || 2000 GP152|| 6 april 2000 || LONEOS
|-
| (51067) - || 2000 GP153|| 6 april 2000 || LONEOS
|-
| (51068) - || 2000 GW156|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (51069) - || 2000 GV157|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51070) - || 2000 GO158|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (51071) - || 2000 GJ159|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51072) - || 2000 GX159|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51073) - || 2000 GQ160|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51074) - || 2000 GT161|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (51075) - || 2000 GG162|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51076) - || 2000 GV162|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (51077) - || 2000 GT163|| 11 april 2000 || NEAT
|-
| (51078) - || 2000 GZ163|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (51079) - || 2000 GG166|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (51080) - || 2000 GJ167|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (51081) - || 2000 GB168|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (51082) - || 2000 GZ169|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (51083) - || 2000 GG170|| 5 april 2000 || LONEOS
|-
| (51084) - || 2000 GM171|| 5 april 2000 || LONEOS
|-
| (51085) - || 2000 GU172|| 2 april 2000 || LONEOS
|-
| (51086) - || 2000 GX172|| 2 april 2000 || LINEAR
|-
| (51087) - || 2000 GB177|| 3 april 2000 || Spacewatch
|-
| (51088) - || 2000 GE177|| 3 april 2000 || Spacewatch
|-
| (51089) - || 2000 GO178|| 2 april 2000 || LONEOS
|-
| (51090) - || 2000 GX182|| 5 april 2000 || LONEOS
|-
| (51091) - || 2000 GH183|| 3 april 2000 || Spacewatch
|-
| (51092) - || 2000 HH || 23 april 2000 || T. Kobayashi
|-
| (51093) - || 2000 HQ1 || 25 april 2000 || Spacewatch
|-
| (51094) - || 2000 HO4 || 27 april 2000 || Spacewatch
|-
| (51095) - || 2000 HW5 || 24 april 2000 || Spacewatch
|-
| (51096) - || 2000 HP7 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (51097) - || 2000 HA8 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (51098) - || 2000 HS8 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (51099) - || 2000 HZ8 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (51100) - || 2000 HQ10|| 27 april 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten